Himmlisch ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Coelestin (1525–1579; auch Georg Himmlisch, Georg Himmel sowie Georg Uranius), deutscher lutherischer Theologe und Geistlicher
 Johann Friedrich Coelestin († 1578; auch: Johann Friedrich Himmlisch), deutscher lutherischer Geistlicher und Theologe